Jizan kan syfta på

 Jizan (provins) – en provins i Saudiarabien
 Jizan (stad) – huvudstaden i provinsen Jizan i Saudiarabien